Lasiommata menava — вид дневных бабочек из семейства бархатниц.

Этимология названия 
Menava — предположительно образовано от имени Мены, супруги Хималая, матери светозарной Умы..

Описание 
Длина переднего крыла самцов 23—25 мм, самок 24—28 мм. Крылья коричнево-серого цвета, на общем фоне самца выделяется темное андрокониальное поле и неясные линии, идущие поперек жилок. Переднее крыло на верхней стороне с крупным черным глазчатым пятном, с ярко-белой точкой в центре. Заднее крыло на верхней стороне имеет два чёрных глазчатыми пятнами с узкими светлыми обводками. Переднее крыло на нижней стороне светло-коричневого цвета, с удлиненными пятнами в центральной ячейке. Глазчатое пятно у вершины крыла крупное, обведено тонким коричневым кольцом; снаружи от него часто имеется дополнительное глазчатое пятнышко. Заднее крыло на нижней стороне белесовато-коричневого цвета, несёт пестрый рисунок, образованный тонкими, изломанными коричневыми линиями и светлыми промежутками. Бахромка крыльев пёстрая.

Ареал 
Ареал вида охватывает обширные пространства Центральной и Средней Азии.

Примечания 

Бархатницы
Животные, описанные в 1865 году
Насекомые Азии